Camus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:
 Aimée Antoinette Camus
 Edmond Gustav Camus

Camus se poate referi la următorii poeți și scriitori:
 Matilde Camus (1919-2012) a fost un poetă spaniolă.
 Albert Camus (1913-1960) a fost un romancier, dramaturg și filozof francez, reprezentant al existențialismului.